Zamach stanu w Mali (2012)
 Zamach stanu w Mali (2020)
 Zamach stanu w Mali (2021)